Cette page dresse la liste des peintures du peintre Jacques Blanchard (Paris, 1600 - Paris, 1638).

Liste des peintures

Bibliographie 

 Jacques Thuillier, Jacques Blanchard (1600-1638), Rennes, musée des Beaux-Arts, 1998.

Notes et références 

Blanchard, Jacques